Mirkov steht für
Mírkov (deutsch Mörkau), Ortsteil von Povrly in Tschechien.
Mířkov (deutsch Mirikau / Mirschigkau) Gemeinde im Okres Domažlice, Tschechien
Siehe auch:
Mirko